KWrite est un éditeur de texte fourni avec l'environnement de bureau KDE disponible pour les systèmes d'exploitation GNU/Linux, BSD et autres systèmes apparentés à Unix.

KWrite se veut un éditeur simple, mais propose toutefois des fonctionnalités avancées, telles que la coloration syntaxique, la recherche sur expressions rationnelles, l'indentation automatique de code source, et la possibilité d'utiliser un correcteur orthographique.

KWrite est souvent considéré comme une version simplifiée de Kate, ces deux éditeurs partageant une partie importante de leur code source, et ayant les mêmes développeurs. KWrite est néanmoins plus complet (et complexe) que KEdit. En fait, la description qui accompagne KWrite dans le menu K est "Editeur de texte", tandis que celle de Kate est "Editeur de texte avancé", et celle de KEdit est "Editeur de texte élémentaire".

KWrite est particulièrement adapté pour la programmation en C/C++ grâce à la coloration syntaxique et la mise en page automatique, et est utilisé par de nombreux developpeurs libres.

Voir aussi

Liens internes 
 Kate
 KEdit

Lien externe 
  Site officiel

Logiciel KDE
Éditeur de texte
Logiciel pour Unix
Logiciel libre sous licence GPL